Valcartier hat folgende Bedeutungen:

 Saint-Gabriel-de-Valcartier, Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 CFB Valcartier, Militärstützpunkt in der kanadischen Provinz Québec
 Village Vacances Valcartier, Freizeitpark bei Saint-Gabriel-de-Valcartier